Niemcy:
 Bamberg – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Bawaria
 Bamberg – stacja kolejowa w Bambergu
 Bamberg – powiat ziemski w kraju związkowym Bawaria

Stany Zjednoczone:
 Bamberg – miejscowość w stanie Karolina Południowa
 Bamberg (ang. Bamberg County) – hrabstwo w stanie Karolina Południowa

Osoby:
 Georg Bamberg – niemiecki polityk
 Konrad von Bamberg – mistrz krajowy Prus

Zobacz też:
 Altenbamberg
 Bamberger
 Neu-Bamberg